Ба́йден () — прізвище.

Відомі носії:
 Бо Байден (; 1969—2015) — американський юрист і політик-демократ, старший син президента США Джо Байдена.
 Гантер Байден (; 1970) — американський юрист, другий син президента США Джо Байдена.
 Джилл Байден (; 1951) — дружина президента США Джо Байдена.
 Джо Байден ( 1942) — американський політик ірландського походження, 47-й віцепрезидент США (2009—2017), 46-й президент США (з 2021).
 Ешлі Байден (; 1981) — американська соціальна працівниця, активістка, філантроп та модельєр.
 Нейлія Гантер Байден (; 1942—1972) — американська вчителька та перша дружина 46-го президента США Джо Байдена.

Англійські прізвища